IMBA steht als Abkürzung für:

 imbalanced (zu deutsch: „unausgeglichen“) in Computerspielen, siehe Computerspieler-Jargon
 Institut für Molekulare Biotechnologie GmbH der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
 Integration von Menschen mit Behinderungen in die Arbeitswelt
 International Master of Business Administration, akademischer Grad
 International Mountain Bicycling Association gemeinnützige, aufklärerische Organisation, fördert Aufbau, Verbesserung und Erhaltung von Fahrmöglichkeiten und Wegenetzen für Mountainbiker 
 Internationaler Motorsport Bund für Amateure, seit 1965 so umbenannt, Förderung des Amateur Motorsports

IMBA